

Sigle 
 Quake III Arena – videogioco
 Quarter 3 – terzo trimestre

Codici 
 Q3 – codice vettore IATA di Zambian Airways

Matematica 
 Q3 – terzo assioma dell'aritmetica di Robinson

Automobili 
 Audi Q3 – SUV prodotto dalla casa automobilistica Audi